Рославль — многозначный термин.

Населённые пункты

Казахстан
 Росла́вль — до 1993 г. название села Матибулак Жамбылского района Алматинской области.

Россия
 Ро́славль — город, административный центр Рославльского района Смоленской области.
 Рославль-2 - населённый пункт (тип:станция) в Рославльском районе Смоленской области России.

Транспорт
 Рославль I — узловая железнодорожная станция Смоленского региона МЖД в городе Рославль.
 Рославль II — железнодорожная станция Смоленского региона МЖД в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 

 Рославльское викариатство
 Рыславль